Allium arvense  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Allium arvense descrita por Boreau es el Allium vineale de L. 
Allium arvense descrita por Guss. es el Allium sphaerocephalon subsp. arvense de (Guss.) Arcang.

Referencias